John Young House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Young House (Geetingsville, Indiana), NRHP-ID 94001348
 John Young House (Muscoda, Wisconsin), NRHP-ID 94001157